Heřmánky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Heřmánky nad Odrou, Gemeinde im Okres Nový Jičín
 Heřmánky, Ortsteil von Dubá, Okres Česká Lípa
 Heřmánky u Dražejova, Ansiedlung von Dražejov, Gemeinde Dubá, Okres Česká Lípa
 Heřmánky (Libavá), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Libavá, Okres Olomouc